Maud (królowa Norwegii) – królowa Norwegii (ur. 26 listopada 1869 – zm. 20 listopada 1938)
 Maud Watson – tenisistka brytyjska
 Maud Adams – szwedzka aktorka i modelka
 Ziemia Królowej Maud – część Antarktydy Wschodniej 
 Maud (Szkocja) – miasto w Aberdeenshire w Szkocji 
Miejscowości w USA:
 Maud – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pottawatomie
 Maud – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bowie
 Maud Island – nowozelandzka wyspa znajdująca się przy północnym krańcu Wyspy Południowej

Zobacz też:
 Mauth

fr:Mathilde
ja:モード (人名)